L'Associazione Giovanni Secco Suardo nasce nel 1991 con lo scopo di fornire strumenti utili alla ricerca storico-culturale e tecnico-scientifica e dalla fondazione ha promosso progetti e iniziative (convegni, seminari, conferenze, archivi, banche dati, scambi culturali e scientifici a livello nazionale e internazionale, attività editoriali) in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali del settore della Conservazione e del Restauro.

Storia
L'Associazione venne fondata nel 1991 e fu intitolata alla figura del conte Giovanni Secco Suardo, che nel corso dell'Ottocento divenne una figura di spicco nell'ambito della Conservazione e del Restauro. Promuovendo numerosi progetti e iniziative nel corso degli anni, ha istituito una biblioteca, una videoteca e un archivio, relativi alla Conservazione e al Restauro dei Beni Culturali. Nel 1995 l'Associazione dà il via al progetto ASRI (Archivio Storico Restauratori Italiani). Nel 2016 l'Associazione ha ricevuto il Premio Ranucci Bianchi Bandelli per le attività dell'Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei Restauratori Italiani.

ASRI
L'Archivio Storico dei Restauratori Italiani è stato istituito, in seno all'Associazione, nel 1995 ed è stato promosso dal Ministero della Cultura attraverso l'Istituto centrale per il restauro. Il progetto mira da una parte ad acquisire archivi privati di restauratori italiani e altri protagonista del restauro italiano, dall'altra una costante attività di studi e ricerche sulla storia del restauro in territorio italiano. I risultati delle due attività sono inseriti nella banca dati RES.I.

Tra gli archivi raccolti da ASRI quelli di:
 Giuseppe Arrigoni
 Mauro Pelliccioli
 Carlo Barbieri
 Antonio Benigni
 Maria Teresa Binaghi Olivari
 Guido Botticelli
 Gianni Caponi
 Arturo Cividini
 Cooperativa Restauratori Archeologici – CO.RE.AR
 Arnolfo Angelo Crucianelli
 Gabriella De Monte
 Alfio Del Serra
 Donatella Fagioli
 Paola Fiorentino
 Carlo Giantomassi e Donatella Zari
 Giorgio Gioia
 Gianmaria Maggi e Minerva Tramonti
 Vito Mameli 
  Andrea Mandelli
 Caterina Motta
 Mauro Pellicioli
 Mario Pescatori
 Giorgio Rolando Perino
 Antonio Rava
 Giovanni Secco Suardo
 Clauco Benito Tiozzo
 Vanni Tiozzo

Collegamenti esterni
 

Associazioni culturali